Опоки:
 Опоки — памятник природы, деревня и порог в Вологодской области.
 Опоки — деревня в Карелии.
 Опоки — деревня в Порховском районе Псковской области, Дубровенская волость.
 Опоки — древний город, ныне микрорайон города Ржева Тверской области.

См. также 
 Опока
 Церковь Иоанна на Опоках в Великом Новгороде